Hamilton Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Hamilton Lake (Alberta)
 Hamilton Lake (Columbia-Shuswap, British Columbia)
 Hamilton Lake (Comox Valley, British Columbia)
 Hamilton Lake (Thompson-Nicola, British Columbia)
 Hamilton Lake (Manitoba)
 Hamilton Lake (New Brunswick)
 Hamilton Lake (Beaver Bank, Halifax Regional Municipality, Nova Scotia)
 Hamilton Lake (Dean, Halifax Regional Municipality, Nova Scotia)
 Hamilton Lake (Sheet Harbour, Halifax Regional Municipality, Nova Scotia)
 Hamilton Lake (Kings County, Nova Scotia)
 Hamilton Lake (English River, Kenora District, Ontario)
 Hamilton Lake (Sioux Lookout, Kenora District, Ontario)
 Hamilton Lake (Parry Sound District, Ontario)
 Hamilton Lake (Sudbury District, Ontario)
 Hamilton Lake (Division No. 9, Saskatchewan)
 Hamilton Lake (Division No. 18, Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Hamilton Lake (Alabama)
 Hamilton Lake (Florida)
 Hamilton Lake (Georgia)
 Hamilton Lake (Indiana)
 Hamilton Lake (Cameron Parish, Louisiana)
 Hamilton Lake (Ouachita Parish, Louisiana)
 Hamilton Lake (Dickinson County, Michigan)
 Hamilton Lake (Kalamazoo County, Michigan)
 Hamilton Lake (Harrison County, Missouri)
 Hamilton Lake (Johnson County, Missouri)
 Hamilton Lake (New York)
 Hamilton Lake (Texas)
 Hamilton Lake (Nelson County, Virginia)
 Hamilton Lake (Nottoway County, Virginia)
 Hamilton Lake (Washington)

Außerdem ist Hamilton Lake der Name eines Stadtteils von Hamilton in Neuseeland.

Siehe auch:
 Lake Hamilton